Yuste o Iuste es un apellido español de origen vasco. El historiador Jaime de Querexeta piensa que es originario del Reino de Navarra mientras que Julio de Atienza opina que posiblemente sea de la zona nor-riojana cuando era vascófona o, bien, de Guipúzcoa. Según Roberto Faure el apellido provendría de Juste, que a su vez vendría del patrónimo Justo.

Hay unas 16.645 personas censadas con el apellido Yuste en España, unas 8.276 que lleven este apellido como primer apellido, 8.369 personas que lo llevan como segundo y 189 que lo llevan en ambos apellidos. Las provincias donde hay más personas llamadas Yuste son Madrid (22,47%), Valencia (12,01%), Barcelona (10.78%), Murcia (5.92%), Málaga (4.57%), Cádiz (3.84%) y Ávila (3.56%).

Existe en Extremadura un pueblo llamado Cuacos de Yuste, allí se ubica el famoso Monasterio de Yuste donde fue a retirarse Carlos I de España y donde murió. El pueblo tomó recientemente el sobrenombre de Yuste por la fama del monasterio. En cambio el monasterio tomaría el nombre de un arroyo cercano llamado Vercelejo, curiosamente también llamado Yuste. No se sabe si el nombre del arroyo guarda relación con el apellido.

Historia 

El apellido, originario del idioma vasco, pudo surgir en Navarra o en La Rioja, para luego extenderse al resto de la península ibérica. Francisco Zazo de Ulloa señala que la primitiva casa solar de Yuste radicó en Guipúzcoa. El apellido primero se expandió por toda Castilla y con el avance de la reconquista avanzó al sur radicando también en Andalucía. Julio de Atienza indica que algunos caballeros con apellido Yuste —se desconoce el linaje— pudieron tomar parte en la conquista de Jerez de la Frontera, y pudieron asentarse allí fundando una casa solariega. También en la localidad cercana de Arcos de la Frontera poseyó casa solar una familia Yuste o incluso dos, ya que se conocen dos blasones procedentes de esa ciudad, Yuste y Yuste de la Torre.

Al parecer también tuvo radicación en la Corona de Aragón, según algunos autores se habla de que pudo fundar un linaje en la población de Arbesa o Artesa, que pudieron ser el pueblo actualmente abandonado de Pardina de Larbesa o Artieda respectivamente, se tiene constancia de que hubo personas allí asentadas con este apellido desde 1626. Según Endika de Mogrobiejo, otro Yuste procedente de Aruej fue caballero aragonés en las Cortes generales del Reino de Aragón celebradas en 1626. Sin embargo el genealogista Manuel Trujillo Berges señala que en realidad se trata de un error, ya que se debe a una «mala lectura del apellido Yeste». También en las Islas Canarias se documenta la existencia de este apellido. Muchas ciudades de Sudamérica fueron pobladas por colonos llegados de Canarias, es muy probable que desde allí, algunos Yuste pasaran a América ya en el siglo XVI.

De hecho se conoce a un soldado que seguramente fue el primer Yuste que estuvo en América, aunque se desconoce su procedencia. Su nombre era Juan Yuste y participó en la conquista del Imperio Azteca al lado de Hernán Cortés. Era uno de los soldados de Pánfilo de Narváez, aquellos mandados por el gobernador de la isla de Juana (Cuba) para arrestar a Cortés y que finalmente se acabarían uniendo a él. Se sabe que era hidalgo por el cronista Bernal Díaz del Castillo, pero sin embargo, él no pudo llevar el apellido a América, ya que sería asesinado por los méxicas antes de poder siquiera formar una familia.

Probaron algunos de ellos su hidalguía ante la sala de hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, como atestiguan los pleitos de hidalguía del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Del mismo modo ante la Real Chancillería de Granada dos de ellos en los años 1532 y 1538, y también para ejercer cargos ante el Santo Oficio de la Inquisición de Toledo, a lo largo del siglo XVII, algunos Yuste procedentes de localidades de Ávila para ocupar el cargo de familiares y en 1703 uno de ellos, procedente de un pueblo de Córdoba, para notario. Aparecen también dos infanzones con el apellido Yuste integrados en la Real Compañía de Guardias Marinas en el siglo XVIII en la cual tuvieron que probar su nobleza para ingresar, el primero en 1711 y el segundo en 1783.

Títulos nobiliarios relacionados 
 Conde de Yuste: Concedido por el rey Felipe IV a Ambrosio de Medina, Basta y Carranza, que fue caballero de la Orden de Santiago.

Escudos de armas 

Un apellido puede tener varios linajes nobiliarios, sin embargo uno puede ser el más antiguo y de ese mismo linaje surgir otros o, en cambio, surgir linajes paralelos con un mismo apellido, como suele ocurrir con los apellidos patronímicos como González (de Gonzalo) o Nuñez (de Nuño). Es posible que todos los linajes de Yuste procedan de un mismo linaje muy antiguo pero se desconoce por el momento. Cada linaje de este apellido posee un escudo o blasón. Estos son los blasonados de los distintos linajes:

 En campo de oro una banda de gules engolada en dragantes de sinople. 
 Linaje de Jerez de la Frontera: añadió al anterior escudo una bordura de azur con ocho estrellas de oro.
 Manuel Vidal Salvador documenta la existencia de este blasón: En campo de azur un castillo de oro, con dos leones rampantes de oro, y empinantes al castillo. Bordura de azur, con ocho estrellas de ocho rayos de oro.
 El cronista Gracia Dei documenta este otro: En campo de gules, tres coronas de oro.
 Las armas de Leonejildo de Yuste, conquistador de Cuenca, añadió al anterior blasón a causa de haberse hallado en el cerco del castillo de Garci Muñoz: En campo de gules, un castillo de plata, y encima de la puerta una mano cortada, goteando sangre, con una leyenda que dice «Por la fe», entre la puerta y la mano. Bordura de azur, con tres coronas de oro.
 En campo de plata una faja de gules.
 En campo de azur, un palacio de oro, surmontado de un águila de sable.
 En campo de gules, un vuelo de plata.
 En campo de plata, una cruz de gules, a todo trance. Bordura de gules, con cuatro veneras de plata.
 En campo de plata, una faja de gules.
 Linaje de "Arbesa": En campo de oro, dos bandas jaqueladas de plata y sable.
 Linaje de los Yuste de la Torre (Arcos de la Frontera): En campo de plata, cinco bandas, de gules.
 Otro linaje de Arcos de la Frontera: En campo de azur, cinco (o cuatro) barras o bandas, de oro (o plata).
 Yuste Decillán: En campo de plata, una encina, de sinople, con una escala apoyada a su tronco.
 Yuste-Dóriga: En campo de oro, una encina, de sinople con dos lobos, cebados, pasantes, al pie de su tronco, en palo.
 Yuste de Vianos: En campo de oro, una rueda de molino, de azur, Jefe de plata, con una faja, de gules.
 En campo de gules una lis de oro.

Véase también 
 Mito genealógico
 Monasterio de Yuste
 Posición Yuste

Notas y referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
  
 

Apellidos vascos